Svetovno prvenstvo v atletiki 2005 je deseto svetovno prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 6. in 14. avgustom 2005 na olimpijskem stadionu v Helsinkih, Finska. Udeležilo se ga je 1891 atletov iz 196-ih držav, ki so tekmovali v 47-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Viri

 Prvenstvo na IAAF

2005
2005 v športu
Športne prireditve na Finskem
Šport v Helsinkih